Kaiser Franz Josef , KFJ — австрийская рок-группа. Звучание группы часто сравнивают с такими легендами рока 70-80-х как Deep Purple, Led Zeppelin и AC/DC..

История 

Коллектив образовался в 2010 году, и в мае того же года выступил в качестве разогрева на концерте легендарной австралийской хард-рок группы AC/DC в Вельсе, который посетили 82 тыс. фанов.

Осенью 2013 KFJ привлекли интерес общественности и популярность приняв участие в кастинг-шоу .

8 ноября 2013 состоялся релиз мини-альбома How Much is a Mile, сразу же занявшуго 1-е место в австрийском чарте ITunes Store.

После него последовал первый студийный альбом Reign Begins.

В мае 2014 года группа получила награду Amadeus Austrian Music Award в номинации Rock/Hard & Heavy.

Альбомы 
  — How Much is a Mile (мини-альбом)
  — Reign Begins (студийный альбом)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Kaiser Franz Josef
 Профиль группы на Facebook 

Лауреаты Amadeus Austrian Music Award
Рок-группы Австрии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2010 году